Le qualificazioni del singolare femminile del Japan Open Tennis Championships 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Japan Open Tennis Championships  2008 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Katarina Srebotnik (Qualificata)
 Tamarine Tanasugarn (secondo turno)
 Kaia Kanepi (Qualificata)
 Aleksandra Wozniak (Qualificata)

 Casey Dellacqua (secondo turno)
 Vera Duševina (ultimo turno)
 Anne Keothavong (ultimo turno)
 Aravane Rezaï (Qualificata)

Qualificati 

 Katarina Srebotnik
 Aravane Rezaï

 Kaia Kanepi
 Aleksandra Wozniak

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2008
ATP Tour 2008